A Secret History... The Best of the Divine Comedy, album du groupe The Divine Comedy (1999).
 The Divine Comedy, groupe de pop orchestrale nord-irlandais.

Voir aussi